Il doppio del torneo di tennis WTA Austrian Open 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrici Claudia Kohde Kilsch e Eva Pfaff che hanno battuto in finale Hana Mandlíková e Renáta Tomanová per walkover.

Teste di serie 

 Sylvia Hanika /  Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Hana Mandlíková /  Renáta Tomanová (finale)

 Helena Anliot /  Regina Maršíková (semifinali)
 Chris O'Neil /  Mimi Wikstedt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1980